Sprint – casa discografica italiana attiva tra gli anni cinquanta e sessanta
Sprint – missile anti-balistico statunitense
Sprint Corporation – azienda di telecomunicazioni statunitense